Kai Kovaljeff (ur. 8 sierpnia 1985 w Tampere) – fiński skoczek narciarski i trener tej dyscypliny, zawodnik klubu sportowego Lieksan Hiihtoseura. Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce w 2009 w Zakopanem, tam również zdobywał swoje pierwsze punkty tej imprezy. Najwyższe miejsce w pojedynczym konkursie Pucharze Świata to 16. w zawodach w Sapporo (luty 2009).

Jego rekord życiowy to 172,5 m ustanowiony na skoczni w Oberstdorfie w 2009 roku.

Przed sezonem 2019/2020 został członkiem sztabu trenerskiego reprezentacji Finlandii w skokach narciarskich.

Puchar Świata 
 sezon 2008/2009: 53.
 sezon 2009/2010: 82.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009/2010 – 54.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 64.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007 – 72.
 2010 – 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010 – 57.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 86.
 sezon 2008/2009: 111.
 sezon 2009/2010: 47.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2007: 44.
 2010: 73.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Tampere
Urodzeni w 1985